Санто-Доминго-де-Пирон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 27,54 км². Население — 64 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии